Иса́вры (), Исавряне — древний народ Малой Азии, языковая принадлежность которого неизвестна. 

Исавры населяли горную местность (регион) на юге Малой Азии — Исаврию.

Первое упоминание об исаврах связано с завоеванием этой области Римом в 78—74 гг. до н. э.. События 75 г. до н. э. описаны у Саллюстия. Исаврия была завоевана, но не покорена полностью в ходе войны с пиратами, действовавшими в Восточном Средиземноморье. Л. Н. Гумилёв считает исавров потомками киликийских пиратов.

Они продолжали совершать дальние набеги, разграбляя процветающие города, а их предводитель Требеллиан даже претендовал на титул римского императора.
Хотя Требеллиан и был убит, исавры не были укрощены. Вновь Исаврия была завоевана Римом в ходе войны с Персией в 353—354 г. н. э. Окончательно исавры были покорены в 498 году, часть исавров была переселена во Фракию.

Исавры считались воинственными разбойниками и пиратами. Выходцы из Исаврии с VI в. н. э. стали занимать видное положение при дворе в Константинополе, в 717—802 гг. н. э. правила Исаврийская династия, при которой произошло укрепление позиций Византии, успехи в войнах с арабами и болгарами.

В конце XI века Исаврия, как и большая часть Малой Азии, завоевана сельджуками.

См. также 
 Исаврийская династия

Примечания

Литература 
 
 

Народы Ближнего Востока
Народы древней Малой Азии